Okręty US Navy o nazwie USS "Moosehead":

Pierwszy "Moosehead" (SP-2047) został zakupiony w 1918, przemianowany na YFB-2047 w 1920, przemianowany na "Porpoise" w 1921. Sprzedany w 1931. 
Drugi "Moosehead" (IX-98) był niszczycielem "Turner" (DD‑259). Przerobiony na barkę wodną z własnym napędem (YW-56) w 1936. Przemianowany na "Moosehead" w 1943. Wycofany ze służby w 1946.

Moosehead